Gália
 Gauleses — antigo povo celta que habitava a Gália (parte da atual França)
 Língua gaulesa — idioma celta falado pelos gauleses

Ou ainda:
 Gaules — streamer brasileiro

Desambiguações de gentílicos